Mamma Mia kan henvise til flere artikler
 Mamma Mia (sang) – ABBA-sang fra 1975
 Mamma Mia! – Musical fra 1999 skrevet over ABBAs musik
 Mamma Mia! – The Movie – Film fra 2008 baseret på ovenstående musical
 Mamma Mia (Klovn-afsnit)
Mamma mia er også italiensk og det betyder min mor.